Hospital das clínicas
 Habeas Corpus
 Hidrocarboneto
 Hardcore
 Hardcover (inglês), tipo de encadernação
 Honoris causa (lat.), título honorífico

Ver também 
 HB
 HD

Desambiguações de siglas